Blöken steht für:
 Blöken (von Schafen und Rindern), vgl. Bölken
 Ossokino (Kaliningrad, Gurjewsk), bis 1946 Blöcken